Теопанапа има више значења:

 Теопанапа (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теопанапа (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику